Эмпорда́, правильнее Эмпурда́ ( []; Ампурда́н, ) — природный и исторический регион в испанской автономной территории Каталония. Включает в себя две комарки: Альт-Эмпорда (Верхняя Эмпорда) и Баш-Эмпорда (Нижняя Эмпорда). Название происходит от древнегреческой колонии Эмпорион (букв. «рынок»).

География Каталонии
Природные регионы